Snøhetta (berg)
Snøhetta (architectenbureau)